X Games de Invierno 2013 puede referirse a las siguientes dos competiciones:

X Games de Invierno Aspen 2013,
X Games de Invierno Francia 2013.